Энгя-Сайылыга () — село в Верхоянском улусе Якутии России. Входит в состав Адыччинского наслега.

География 
Село находится в северной части Якутии, на берегу реки Адыча и озера Ойбон-Кюеле на расстоянии 66 километров от административного центра улуса — посёлка Батагай и 20 километров от центра наслега — села Бетенкёс.
Уличная сеть
Колхозная ул.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 16-17 °C; самого холодного (января) −38 −48 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—300 мм. Снежный покров держится в течение 215—235 дней в году.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Адыччинский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 100 % из 1 чел.

Инфраструктура 
Мясо-молочное скотоводство.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Верхоянского улуса